

Altro 
Colletto – parte di alcuni indumenti
Colletto – parte della pianta
Giovanni Colletto – scrittore, presbitero e storiografo italiano

Geografia 
Colletto – frazione del comune di Castelmagno in provincia di Cuneo
Colletto – località del comune di Frossasco nella città metropolitana di Torino
Colletto – borgata del comune di Macra in provincia di Cuneo
Colletto – frazione del comune di Pinerolo nella città metropolitana di Torino
Colletto – frazione del comune di Roletto nella città metropolitana di Torino
Colletto – località del comune di Viù nella città metropolitana di Torino

Pagine correlate 
 Colletta